Remoray bezeichnet:

die Gemeinde Remoray-Boujeons im französischen Département Doubs
den Lac de Remoray, einen See im französischen Département Doubs